Питер Бёрд () — британский океанский гребец, совершивший первый одиночный переход на вёслах через Тихий океан.

Биография 

Заинтересовался океанской греблей в 1968 году, когда прочел о пересечении Атлантики командой Джона Фэрфакса, Чарлза Блита и Джона Риджвея.

Совершил первый одиночный переход на вёслах через Тихий океан на судне «Hele on Britania» длиной 9.7 метра.
Бёрд стартовал из Сан-Франциско, США, 23 августа 1982 года. Финишировал в Австралии 14 июля 1983 года.
Затратил 294 дня и прошёл 14480 километров.

В 1992 Бёрд запланировал попытку пересечь Тихий океан в обратном направлении - со стороны России в США. Было предпринято 4 попытки, одна из которых длилась 304 дня, проведенных в море. В 1996 году он предпринял пятую, выйдя из Находки 27 марта. 3 июня 1996 от него был получен сигнал бедствия, через несколько часов сильно поврежденная лодка была найдена российскими спасателями пустой. Тело Берда обнаружено не было.

Примечания

Ссылки 
 На сайте океанских гребцов (англ.) 
 Леонид Дубейковский «Непокоренный Тихий» 

Умершие в 1996 году
Персоналии по алфавиту
Путешественники Великобритании
Мореплаватели-одиночки
Океанские гребцы